Hans Scherfig (1905-1979), est un artiste et écrivain danois.
 Lone Scherfig (1959-), est une réalisatrice de films danoise.

Homonymie de patronyme danois